Nejdl ist der Familienname folgender Personen:

 James J. Nejdl (1874–1938), US-amerikanischer Politiker
 Wolfgang Nejdl (* 1960), Informatiker